Gamillscheg ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Gamillscheg (1921–2013), österreichischer Journalist und Autor
 Franz Gamillscheg (1924–2018), deutscher Rechtswissenschaftler
 Marie Gamillscheg (* 1992), österreichische Autorin
 Othmar Gamillscheg (1889–1947), österreichischer Offizier